|}

Botniabanan () ist eine eingleisige schwedische Eisenbahnstrecke mit einer Gesamtlänge von 190 km; sie führt von Västeraspby über Örnsköldsvik und Nordmaling nach Gimonäs bei Umeå. Die Strecke zweigt von der Ådalsbana in der Nähe des Flugplatzes Kramfors-Sollefteå ab, überquert insgesamt 140 Brücken und führt durch 25 km Tunnel. Die Maximalgeschwindigkeit beträgt für Personenzüge 250 km/h und für Güterzüge 120 km/h bei einem maximalen Achsgewicht von 25 Tonnen.

Geschichte 
Die Botniabahn ist die größte Investition im schwedischen Schienenverkehr seit 1937. Gemäß einer Pressemitteilung des Unternehmens Botniabana vom 28. August 2010 ist die Bahn mit einer Bausumme von 15 Milliarden Kronen rund eine halbe Milliarde billiger als vorgesehen erstellt worden. Zeitungsquellen sprachen hingegen von zu optimistischen Annahmen, massiven Kostenüberschreitungen und unerreichten Zielen.

Der Bau der Strecke wurde vom schwedischen Parlament 1997 beschlossen; Baubeginn war am 14. August 1999. Mit dem 6000 Meter langen Namntalltunneln liegt auch Schwedens zweitlängster Eisenbahntunnel an dieser Strecke. Aus Sicherheitsgründen läuft daneben ein Service-Tunnel, der mit dem Haupttunnel alle 500 Meter durch einen Fluchttunnel verbunden ist. Insgesamt handelt es sich um ein 13 Kilometer langes Tunnelsystem. Am 15. Juni 2009 fanden Testfahrten mit hoher Geschwindigkeit südlich von Örnsköldsvik statt. Dabei wurde der schwedische Geschwindigkeitsrekord in einem einspurigen Tunnel im Finnborgstunnel auf der Höhe von Bjästa mit 289 km/h aufgestellt.

Der 26 Kilometer lange Teilabschnitt zwischen Örnsköldsvik und Husum sowie die vier Kilometer lange Güterzugstrecke zur Zellstoff- und Papierfabrik M-real Husum wurden im Oktober 2008 für den Güterverkehr freigegeben, die Eröffnung der Gesamtstrecke durch den schwedischen König Carl XVI. Gustaf erfolgte am 28. August 2010. Betrieben wird die Strecke seit dem 30. August 2010 von Norrtåg AB.

Die Botniabahn ist die erste Bahnstrecke in Schweden, die mit dem European Train Control System ausgerüstet wurde. Anfangs verkehrten montags bis freitags fünf Zugpaare zwischen den Bahnhöfen Umeå Ö und Örnsköldsvik C; es wurden Triebwagen der Baureihe Bombardier Regina mit der Baureihenbezeichnung X52 eingesetzt. 2011 wurden diese von Neubauten der Reihe Alstom Coradia Nordic X62 abgelöst. Seit August 2012 fahren täglich neun Zugpaare über die gesamte Strecke Umeå–Sundsvall.

Besonderes 
In Örnsköldsvik überquert die Bahn auf einer Brücke den Auslaufhang der Skisprungschanze Paradiskullen.

Weblinks

Einzelnachweise 

Bahnstrecke in Västernorrlands län
Bahnstrecke in Västerbottens län